Astronomia: satèl·lit d'Urà. Vegeu Umbriel (satèl·lit).
 Literatura: personatge del poema The Rape of the Lock d'Alexander Pope, definit com a «esperit crepuscular de la melanconia».